Реннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Реннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Реннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Реннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма